Prosthodendrium är ett släkte av plattmaskar. Prosthodendrium ingår i familjen Lecithodendriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Prosthodendrium